Ропск:
 Старый Ропск — село в Климовском районе Брянской области
 Новый Ропск — село в Климовском районе Брянской области